sic! – oznaczenie błędów zapisu
 [Sic!] – album muzyczny grupy Hey
 Wydawnictwo Sic!